Томас Фицалан ():
 Томас Фицалан (более известен как Томас Арундел; ок. 1353—1414) — архиепископ Йоркский и Кентерберийский, антиепископ Сент-Эндрю, канцлер Англии.
 Томас Фицалан, 12-й граф Арундел (1381—1415) — английский аристократ и военачальник, 12-й граф Арундел и 11-й граф Суррей.
 Томас Фицалан, 17-й граф Арундел (1450—1524) — английский аристократ, 17-й граф Арундел.
 См. также 
 Фицаланы — английский дворянский род бретонского происхождения в Средние века и в начале нового времени.